Palmer je lahko:
 Palmer (priimek)
 USS Palmer (DD-161)
 Mount Palmer

Kraji
Palmer, Michigan
Palmer, Nebraska
Palmer, Tennessee